Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Melissa Gurney che ha battuto in finale Stephanie Rehe 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Stephanie Rehe (finale)
 Anne White (primo turno)
 Kate Gompert (semifinali)

 Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Alycia Moulton (primo turno)
 Elise Burgin (secondo turno)
 Lori McNeil (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1986